Список охраняемых территорий Кабо-Верде

Комплексные заповедники 

 Острова Санта-Лузия, Бранку и Разу
 Остров Балуарте (), остров Боа-Вишта
 Остров Куррал-Велью (), остров Боа-Вишта
 Остров Душ-Пассаруш (), остров Боа-Вишта
 Острова Ромбу (), остров Брава

Заповедники 
 Крузинья (), остров Санту-Антан
 Монте-ду-Алту-даш-Кабасаш (), остров Сан-Николау
 Кошта-да-Фрагата (), остров Сал
 Понта-ду-Сино (), остров Сал
 Рабу-де-Жунку (), остров Сал
 Серра-Негра (), остров Сал
 Байя-да-Мурдейра (), остров Сал
 Боа-Эшперанса (), остров Боа-Вишта
 Морру-де-Арея (), остров Боа-Вишта
 Понта-ду-Сол (), остров Боа-Вишта
 Тартаруга (), остров Боа-Вишта
 Казаш-Вельяш (), остров Маю
 Лагуна Симидор (), остров Маю
 Прайя-ду-Морру (), остров Маю
 Терраш-Салгадаш (), остров Маю

Природные парки 

 Баррейро-и-Фигейра (), остров Маю
 Кова-Паул-Рибейра-да-Торре (), остров Санту-Антан
 Фогу (), остров Фогу
 Монте-Горду (), остров Сан-Николау
 Монте-Верде (), остров Сан-Висенти
 Моросуш (), остров Санту-Антан
 Норте (), остров Боа-Вишта
 Серра-ду-Пику-де-Антониа (), остров Сантьягу
 Серра-Малагета (), остров Сантьягу
 Топе-де-Коруа (), остров Санту-Антан

Природные памятники 
 Морринью-де-Асукар (), остров Сал
 Морринью-ду-Филью (), остров Сал
 Монте-Эстансия (), остров Боа-Вишта
 Монте-Санту-Антониу (), остров Боа-Вишта
 Роша-Эстансия (), остров Боа-Вишта
 Остров Сал-Рей (), остров Боа-Вишта

Охраняемые ландшафты 

 Помбаш (), остров Санту-Антан
 Монте-Гранде (), остров Сал
 Буракона-Рагона (), остров Сал
 Салинаш-Педра-Луме-и-Кагаррал (), остров Сал
 Салинаш-де-Санта-Мария (), остров Сал
 Монте-Касадор-и-Пику-Форкаду (), остров Боа-Вишта
 Куррал-Велью (), остров Боа-Вишта
 Монте-Пенозу-и-Монте-Бранку (), остров Маю
 Монте-Санту-Антониу (), остров Маю
 Салинаш-ду-Порту-Инглес (), остров Маю

Рамсарские водно-болотные угодья 
 Лагуна Рабил (), остров Боа-Вишта
 Лагуны Педра-Бадежу (), остров Сантьягу
 Остров Куррал-Велью (), остров Боа-Вишта
 Салинаш-ду-Порту-Инглес (), остров Маю

Примечания

См. также 
 География Кабо-Верде
 Охраняемая природная территория

Охраняемые природные территории Кабо-Верде
Кабо-Верде